Tjavdar kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Tjavdar (ort), Oblast Sofija, obsjtina Tjavdar, 
 Tjavdar (distrikt), Smoljan, Obsjtina Dospat, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar